Карл Рафн:
 Рафн, Карл Готтлоб (1769-1808) — датский ботаник, медик, физик, химик и минералог.
 Рафн, Карл Христиан (1795—1864) — датский археолог.